Де́ян Ле́кич (; 7 июня 1985, Кралево, Югославия) — сербский футболист, нападающий испанского клуба «Кадис».

Карьера

В клубах 
В 17-летнем возрасте Деян попал в молодёжную команду клуба «Слога» из Кралево. Там Лекич провёл один год, после чего стал игроком «Поповичи». С 2005 по 2007 год Деян играл в «», а с 2007 по 2009 в «Земуне». В июле Лекич за 50 тысяч евро перешёл в «Црвена Звезду». В чемпионате Сербии он дебютировал 15 августа, выйдя в стартовом составе на матч с «Ягодиной» и впоследствии сделал дубль. Всего в сезоне 2009/10 Деян провёл 27 матчей и забил 12 голов, став пятым в гонке бомбардиров. Благодаря этим достижениям на игрока обратили внимание испанские клубы «Расинг» и «Осасуна». 28 июня 2010 года «Осасуна» заплатила за Деяна 2 600 000 € и подписала игрока сроком на 5 лет. В первом сезоне в новой команде Деян сыграл в Примере 27 матчей, забив 2 мяча на последних минутах встреч. Один из них оказался победным в ворота «Севильи». В Кубке Испании он провёл 2 матча и один раз отметился голом. 11 февраля 2012 года дубль игрока принёс «Осасуне» сенсационную победу над «Барселоной».

В сборной 
В национальной сборной Сербии Деян Лекич дебютировал 14 ноября 2009 года в товарищеском матче со сборной Северной Ирландии. Позже он сыграл ещё два товарищеских матча весной 2010. Лекич был кандидатом на поездку на чемпионат мира 2010 года, но 21 мая был исключён из предварительной заявки.

Матчи и голы за сборную Сербии 

Итого: 3 матча; 3 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

(откорректировано по состоянию на 12 февраля 2012)

Достижения 
  «Црвена Звезда»
 Обладатель Кубка Сербии: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК АТК
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Мальорка»